Pedernales (oficjalnie: Pedernales-Sukarrieta) - niewielka miejscowość wypoczynkowa w północnej Hiszpanii w regionie Kraju Basków w prowincji Vizcaya.

Miasta w Kraju Basków